PBK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pack Creek (Alaska, Stati Uniti)
 PBK – abbreviazione per Phi Beta Kappa Society
 PBK, gene umano che codifica per l'enzima TOPK (Lymphokine-activated killer T-cell-originated protein kinase)